Samuel Cohen kan verwijzen naar:
 Samuel Cohen (17e eeuw), eerste joodse immigrant op Curaçao
 Samuel Cohen (1870-1940), componist melodie van het Hatikwa, het officiële volkslied van Israël 
 Samuel Cohen (1918-1969), Australisch politicus
 Samuel T. Cohen (1921-2010), Amerikaans wetenschapper en uitvinder van de neutronenbom
 Samuel N. Cohen, Canadees zakenman
 Sam Cohen, bankier, filantroop en zionist